

Presentación previa
 'Defensores del título:  Marcelo Demoliner /  Miguel Ángel Reyes-Varela

Cabeza de serie

  Marcelo Arévalo /  João Souza (Cuartos de final)
  Nicolás Barrientos /  Roberto Maytín ''(Cuartos de final)

<ol start=3>
 ''' Nicolás Jarry /  Hans Podlipnik (Campeones)
  Christopher Díaz /  Luis David Martínez ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Cali 2016